Rothenhof  ist der Name folgender Orte:

 Gut Rothenhof, Wohnplatz von Annweiler am Trifels, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Rothenhof (Egloffstein), Ortsteil von Egloffstein im Landkreis Forchheim, Bayern
 Rothenhof (Eisenach), Ortslage in Eisenach, Thüringen
 Rothenhof (Kulmain), Ortsteil von Kulmain im Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Rothenhof (Neuhof an der Zenn), Ortsteil des Marktes Neuhof an der Zenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Rothenhof (Rödental), Stadtteil von Rödental, Landkreis Coburg, Bayern

 Rothenhof (Gemeinde Dürnstein), Ortsteil von Dürnstein in der Wachau, Niederösterreich

 Rothenhof (Trzebieszowice), Rittersitz bei Trzebieszowice, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Siehe auch:
 Rodenhof
 Rotenhof
 Rottenhof